Sundae (worst), een gerecht uit de Koreaanse keuken vergelijkbaar met bloedworst
 Sundae (ijs), een dessert bestaande uit ijs overgoten met een saus en eventueel voorzien van slagroom